Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes Ziekenhuis (Waregem) - ziekenhuis in België
 Virtua Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes Ziekenhuis - ziekenhuis in New Jersey, Verenigde Staten